US National Championships 1891 var den 11. udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og herreturneringerne blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, Rhode Island, USA i perioden 18. - 26. august 1891, mens damerne spillede i Philadelphia Cricket Club i Philadelphia, Pennsylvania i perioden 22. - 28. juni 1891.

Herresingleturneringen blev vundet af Oliver Campbell, som i udfordringsrunden besejrede Clarence Hobart med 2-6, 7-5, 7-9, 6-1, 6-2. I herredoublefinalen vandt Oliver Campbell og Bob Huntington over Valentine Hall og Clarence Hobart med 6-3, 6-4, 8-6.

Damesingletitlen blev vundet af Mabel Cahill, som i udfordringsrunden besejrede Ellen Roosevelt med 6-4, 6-1, 4-6, 6-3, mens damedoublerækken blev vundet af Mabel Cahill og Emma Leavitt Morgan, som finalen vandt over Grace og Ellen Roosevelt med 2-6, 8-6, 6-4.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 72 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden i en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden vandt den forsvarende mester, Oliver Campbell, over vinderen af all comers-turneringen, Clarence Hobart.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 71 spillere om én plads i udfordringsrunden. Sejren gik til Clarence Hobart, som besejrede Fred Hovey i finalen med 6-3, 3-6, 6-4, 6-8, 6-0.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble 

I herredoublefinalen vandt Oliver Campbell og Bob Huntington over de forsvarende mestre, Valentine Hall og Clarence Hobart, med 6-3, 6-4, 8-6.

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af ti spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden i en kamp mellem den forsvarende mester, Ellen Roosevelt, og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen, ireren Mabel Cahill. Alle kampe blev spillet bedst af tre sæt, bortset fra udfordringsrunden, som for første gang i turneringens historie blev spillet bedst af fem sæt. 

Mabel Cahill vandt mesterskabet for første gang efter en sejr på 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 i udfordringsrunden, og ireren blev dermed den første udenlandske vinder af en singletitel i US National Championships.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden tabte den forsvarende mester, Ellen Roosevelt, til vinderen af all comers-turneringen, Mabel Cahill.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede ni spillere om én plads i udfordringsrunden.

Damedouble 

Damedoublerækken blev vundet af Mabel Cahill og Emma Leavitt Morgan, som i finalen vandt over de forsvarende mestre, Grace og Ellen Roosevelt, med 2-6, 8-6, 6-4, og som dermed vandt titlen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1891 
 Scoreshelf - US Open 1891 
 TennisForum.com - 1891 results 

Tennis i 1891
1891